Stor-Röjdtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Röjdtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708955-164162), sjö i Bjurholms kommun,  (22,6 ha)
Stor-Röjdtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709929-165949), sjö i Bjurholms kommun,  (1,13 ha)
Stor-Röjdtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,12 ha)

Se även
Röjdtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn